Michał Józef Bergson (1800–1864) – obywatel ziemski, dziedzic dóbr Łychów, syn Bera Sonnenberga
 Michał Bergson (1820–1898) – polski kompozytor
 Michał Bergson (1831–1919) – warszawski bankier